Océane Dodin era la detentrice del titolo, ma si è ritirata al secondo turno a causa di un malore.

In finale Alison Van Uytvanck ha sconfitto Tímea Babos con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Lucie Šafářová (semifinale)
  Océane Dodin (secondo turno, ritirata)
  Tímea Babos (finale)
  Tatjana Maria (semifinale)

 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Jennifer Brady (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (campionessa)
 Viktorija Golubic (secondo turno)

Wild card 

  Destanee Aiava (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)

 Carol Zhao (primo turno)

Qualificate 

  Caroline Dolehide (quarti di finale)
  Charlotte Robillard-Millette (primo turno)
  Gabriela Dabrowski (primo turno)

 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Fanny Stollár (primo turno)
 Andrea Hlaváčková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2017